ARP oder Arp steht für:

 ARP Backstage Pass, eine Anime-Fernsehserie
 Address Resolution Protocol, ein Netzwerkprotokoll
 Aerodrome Reference Point, siehe Flugplatzbezugspunkt
 Aerospace Recommended Practices, Luftfahrtnormen der Society of Automotive Engineers
 Agencja Rozwoju Przemysłu, polnisches Staatsunternehmen 
 Anti-Revolutionaire Partij, frühere politische Partei der Niederlande
 Atlas of Peculiar Galaxies (auch Arp-Katalog genannt), ein astronomischer Katalog photographischer Aufnahmen ungewöhnlicher Galaxien
 Azimuth Reference Pulse, ein Signal für die Richtungsreferenzierung einer Radar-Antenne, siehe Azimut Change Pulses

Unternehmen:
 ARP-Gruppe, Schweizer IT-Dienstleister
 ARP Instruments, US-amerikanisches Unternehmen

AR-P steht für:
 Formosa (Provinz), ISO-3166-2-Code der argentinischen Provinz

Arp ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arp (Arkansas), Ort im Pike County – nicht mehr existent
 Arp (Banks County, Georgia)
 Arp (Irwin County, Georgia)
 Arp (Tennessee), Ort im Lauderdale County
 Arp (Texas), Ort im Smith County

Arp ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Arp (1867–1913), deutscher Maler
 Christiane Arp (* 1961), deutsche Journalistin
 Erich Arp (1909–1999), deutscher Politiker
 Fiete Arp (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Halton Arp (1927–2013), US-amerikanischer Astronom
 Hans Arp (auch Jean Arp oder nur Arp; 1886–1966), deutsch-französischer Maler, Bildhauer und Dichter
 Hans-Jörn Arp (* 1952), deutscher Politiker
 Jochen Arp (* um 1950), deutscher Jazzmusiker
 Julius Arp (1858–1945), deutscher Kaufmann und Unternehmer in Brasilien
 Julius Edgar Arp (* 1919), brasilianischer Schwimmer
 Klaus Arp (1950–2016), deutscher Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Philip Arp (1929–1987), deutscher Kabarettist und Schauspieler
 Sophie Taeuber-Arp (1889–1943), Schweizer Künstlerin
 Wilhelm Arp (1903–1941), deutscher nationalsozialistischer Schriftsteller, Bildungstheoretiker und Hochschullehrer

Ar(p) steht für:
 ein hypermodifiziertes Nukleosid, siehe Nukleoside #Hypermodifizierte Nukleoside und mit verändertem Basengrundgerüst

arp steht für:
 Arapaho (Sprache) (ISO-639-3-Code), Algonkin-Sprache der Arapaho

Abkürzung